Hansamuseet eller Hansemuseet kan syfta på:

Europeiska Hansamuseet – ett museum i Lübeck, Tyskland
Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene – ett museum i Bergen, Norge